Олександра Савченко:

 Савченко Олександра Яківна (1942-2020) — українська педагогиня, головна наукова співробітниця відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, академік-засновник Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професорка, заслужена працівниця освіти України, фахівчиня в галузі загальної педагогіки і дидактики початкової школи.
 Савченко Олександра Сергіївна ( 1982) — українська науковиця, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник відділу глибинних процесів Землі і гравіметрії Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України.
 Савченко Олександра Юріївна ( 1990) — українська журналістка, керівниця TV5 Digital (Запоріжжя), кандидатка у народні депутати по одномандатному виборчому округу № 75 (Запоріжжя) від партії «Голос» на дострокових парламентських виборах 2019 року.

Примітки 

Сторінки зі списками однофамільців-тезок